

Пустопольє — село, Уржумський район, Кіровська область
 Пустопольє — присілок, Шарканський район, Удмуртія